Уильям ле Ботелер (; родился до 11 июня 1274 — умер до 14 сентября 1334) — английский аристократ, 1-й барон Ботелер из Уэма с 1308 года.

Уильям Ботелер принадлежал к английскому рыцарскому роду, представители которого владели землями в Шропшире с центром в Уэме и в Уорикшире с центром в Освестри. Уильям родился до 11 июня 1274 года. 10 марта 1308 года король Эдуард II вызвал его в парламент как лорда; это событие считается началом истории баронии Ботелер из Уэма (на тот момент был ещё барон Ботелер из Уоррингтона, умерший примерно в 1328 году без наследников). Уильям был женат на Беатрисе, о происхождении которой ничего не известно. В этом браке родился сын Уильям.

До февраля 1316 года Ботелер женился во второй раз — на Эле, дочери Роджера из Хердебурга В этом браке родилась дочь Анкарет, жена Джона ле Стрейнджа, 2-го барона Стрейнджа из Блэкмера.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Ботелер
Бароны Англии XIV века
Ботелеры